Onderdeel van de Zuidtangent (Noord-Holland) in de Stadsregio Amsterdam
 Buslijn 300 (Arnhem-Nijmegen), tussen Arnhem en Nijmegen
 Buslijn 300 (Groningen-Emmen), tussen Groningen en Emmen